Cobham – parrocchia civile del Kent
 Cobham – cittadina del Surrey
 Cobham – azienda britannica
 Cobham – fiume del Canada